Bastien est un prénom et un nom de famille.

Prénom 

Le prénom Bastien est tiré du grec sebastos, il signifie « respecté, vénéré ». Son féminin est Bastienne.

Nom de famille

Nom de plume 

 Madame Conrad Bastien (née en 1942), nom de plume d'une écrivaine québécoise.

Autres 

 , singspiel en un acte et sept tableaux de Wolfgang Amadeus Mozart
 Bastien, Bastienne, film français réalisé par Michel Andrieu, sorti en 1980